Авансон ():

 Авансон — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Авансон — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи